Rózsa Sándor (1813–1873) betyár
 Rózsa Sándor (1932–) villamosmérnök
 Rózsa Sándor (1945–) operaénekes, színész